Котви́ца (, буквально: «якорь»), Знак сражающейся Польши () — знак в форме якоря, где буква P означает «Польша» (), а W — «сражающаяся» (), символ надежды на независимость. Широко использовался во времена Второй мировой войны.

Знак Котвицы, наряду с лозунгом «Работай медленно» изображался на стенах и тротуарах оккупированной Польши. Также он изображён в виде орла на гербе Конфедерации независимой Польши. С 2014 года присутствует на знаках польской войсковой части Коммандос.

В июне 2014 года Сейм Республики Польша принял закон о защите Знака сражающейся Польши. В соответствии с законом Котвица является символом борьбы польского народа с немецкими захватчиками и оккупантами во время Второй мировой войны, является национальной ценностью и защищена в связи с историческим наследием. Уважение символа стало обязанностью каждого гражданина Польши, а публичное оскорбление карается штрафом.

Появление знака 
Истоки появления знака следует искать в борьбе пропаганды между воюющими сторонами во Второй мировой войне. В 1940 году в рамках укрепления патриотического духа и сопротивления нацистской Германии в Англии появился новый лозунг «Victory» (англ. победа).

Это подбадривало союзников, которые с ужасом наблюдали за рядом побед нацистской Германии. Но немецкая пропаганда начала использовать знак «V» в целях нацистской Германии для продвижения лозунга «Sieg» (нем. победа).

«V» как Verloren 
В результате немецкой пропаганды в странах завоёванной Европы стал появляться символ «V». Польское подполье пыталось дезорганизовать эту деятельность, добавляя «erloren» к «V», что в совокупности давало немецкое слово Verloren (проигравший, потерянный, обречённый).

В Варшаве на Адольф-Гитлер-Плац, немцы, чтобы сломить патриотический дух поляков, построили сооружение, символизирующее большой знак «V», но они не смогли спасти его от уничтожения — оно было сожжено разведчиком польского подполья. Изображения со знаком «V» начинают исчезать примерно в 1943 году, что было связано с поражением в блицкриге.

Конкурс подполья 
Котвица, как знак польской борьбы, появился в Варшаве 20 марта 1942 года. Он был выбран из 27 предложений, представленных на конкурс подполья, объявленный Бюро информации и пропаганды Главной комендатуры Армии Крайовой. Одним из инициаторов был Чеслав Михалски.

Из числа представленных на конкурс две композиции были признаны лучшими: «Котвица» и «Скрещённые мечи Грюнвальда». При выборе учитывались простота исполнения и патриотическое произношение.

Победителем стал проект Котвицы, автором которого была инструктор-харцер Анна Смоленская с псевдонимом Ханя, студентка-искусствовед из подпольного Варшавского университета.

Печать издательства Р. Вегнера 

В первые годы немецкой оккупации Ежи Яблоновский (бывший адъютант маршала Юзефа Пилсудского) обратился к дочери покойного Рудольфа Вегнера Ирене Рыботицкой с просьбой разрешить использовать печать Польского издательства Р. Вегнера с обложки книги «Охота на морских чудовищ» в качестве символа борьбы с оккупантом.

[Ежи Яблоновский]: Вы знаете… ПОЛЬША СРАЖАЕТСЯ — и нам нужен ещё свой символ, эмблема, герб. Эти две буквы PW переплетаются в один знак. Ваше издательство «Wydawnictwo Polskie» имеет те же самые начальные буквы WP, что и наше PW. Посмотрите на печать на обложке: буквы переплетаются в якорь (символ надежды), не представляю себе лучшего изображения этих двух букв, как это сделано у вас.
Что бы Вы сказали, если бы мы использовали это как Знак сражающейся Польши? Даже название книги соответствует. В конце концов мы охотимся на чудовищ только во имя исторической справедливости.

Во время войны часть польского населения чётко связывала Котвицу с печатью Польского издательства. Сходство и даже идентичность обоих символов также привлекло внимание гестапо, которое провело обыск в штаб-квартире издательства и приказало закрасить печать во всех книгах, предназначенных для распространения.

Использование знака

Галерея

Примечания 

 Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej w serwisie ISAP
 Strona o historii Kotwicy Walczącej

Польское подпольное государство
Символы Польши